Le Stade rennais est un club omnisports, fondé le  et basé à Rennes. Les deux disciplines qui y sont pratiquées à son origine sont l'athlétisme et le football. D'autres sections, notamment de basket-ball, de rugby à XV et de hockey sur gazon, apparaissent par la suite.

Le , le Stade rennais fusionne avec le Football Club rennais, pour donner naissance au Stade rennais Université Club. C'est alors qu'il adopte ses couleurs rouges et noires, utilisées jusqu'alors par le FC rennais. Sous cette forme, le SRUC existe jusqu'au . À cette date, la section football, devenue professionnelle en 1932, prend son indépendance et le nom de Stade rennais Football Club.

Depuis, le nom de Stade rennais désigne plusieurs clubs sportifs distincts :
 le Stade rennais Football Club, club de football professionnel ;
 le Stade rennais athlétisme, club d'athlétisme ;
 le Stade rennais basket, club de basket-ball ;
 le Stade rennais hockey, club de hockey sur gazon ;
 le Stade rennais rugby, club de rugby à XV féminin, créé en 1999.

Voir aussi 
 Sport à Rennes

Club sportif à Rennes
Homonymie de clubs sportifs